Grey a cor cinza em inglês

Pessoas
Catherine Grey
Charles Grey
Joana Grey

Localidades

Condado de Grey

Veja também
Gray

Desambiguação